Estación Colón puede hacer referencia a:
  Estación Colón (Buenos Aires)
  Estación Colón (Montevideo)